

Географічні об'єкти 
 Брум — місто в північно-західній частині австралійського штату Західна Австралія, центр графства Брум
 Брум — округ (графство) у штаті Нью-Йорк, США.

Персоналії 

 Бальтасар Брум (1883—1933) — уругвайський політик, 23-й Президент Уругваю.
 Девід Брум (1940) — англійський спортсмен, чемпіон світу з кінного спорту.
 Джейкоб Брум (1752—1810) — американський підприємець та політик, член сенату Делаверу.
 Кристофер Едмунд Брум (1812—1886) — англійський міколог.
 Роберт Брум (1866—1951) — шотландський і південноафриканський лікар і палеонтолог.

Інше 
 БРУМ — комплекс торгових рядів у Білій Церкві, побудований графом Браницьким. Пам'ятка національного значення.

Див. також 
 Бальтасар-Брум — уругвайське селище, що знаходиться у департаменті Артигас.
 Скіл Брум — гора в системі Каракорум, розташована на спірній території Гілгіт-Балтистан.
 Форт Брум — стародавній форт португальських та голландських колоніальних часів у місті Ресіфі.